Chevreuil peut désigner :

Ruminant
dans tous les pays francophones: le chevreuil est un mammifère herbivore du genre Capreolus, dont il existe deux espèces:
le chevreuil d'Europe (Capreolus capreolus), vivant en Europe et en Asie mineure ;
le chevreuil d'Asie ou chevreuil de Sibérie (Capreolus pygargus), vivant en Asie tempérée et dans les franges orientales de la Russie d'Europe ;
en français du Canada :
le chevreuil, ou chevreuil de Virginie, désignant le cerf de Virginie, cervidé d'Amérique (Odocoileus virginianus).

Toponymes
 Rivière aux Chevreuils, un affluent de la rive sud de la rivière du Chêne (versant sud du fleuve Saint-Laurent), coulant dans la région administrative du Chaudière-Appalaches, au Québec, au Canada.
 Rivière Chevreuil, un affluent du Lac Simard (Témiscamingue), coulant dans la MRC Témiscamingue, dans la région administrative du Abitibi-Témiscamingue, au Québec, au Canada.

Patronyme
 Louis Chevreuil (1627-1693), missionnaire jésuite français

Divers
 Chevreuil, Un duo de rock expérimental français
 , nom porté par un navire militaire de type aviso.